Пропанол може означати:

 1-Пропанол, також відомий як пропіловий спирт
 2-Пропанол, також відомий як ізопропіловий спирт

Багатозначні терміни